

Patronymes 
Grieg est un patronyme porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Edvard Grieg (1843-1907), compositeur et pianiste norvégien.
Nina Hagerup Grieg (1845-1935), cantatrice danoise-norvégienne, femme d'Edvard Grieg.
Nordahl Grieg (1902-1943), écrivain et militant communiste norvégien.

Astronomie 
Sont nommés en l'honneur du compositeur Edvard Grieg :
 (4872) Grieg, astéroïde.
 Grieg, cratère sur la planète Mercure.